Knight Island ist der Name folgender Inseln:

in der Antarktis:
 Knight Island (Wilhelm-Archipel)

in den Vereinigten Staaten:
 Knight Island (Florida)
 Knight Island (Georgia)
 Knight Island (Kalifornien)
 Knight Island (Maine)
 Knight Island (Maryland)
 Knight Island (Minnesota)
 Knight Island (Pennsylvania)
 Knight Island (Prince William Sound), vor der Südküste von Alaska
 Knight Island (Vermont)
 Knight Island (Yakutat Bay), vor der Südküste von Alaska